Пиано () может означать:

 Пиано — одна из двух базовых обозначения громкости в музыке
 Пиано — озеро на севере Италии, расположенное в провинции Комо административного региона Ломбардия.
 Пиано, Ренцо — итальянский архитектор, который вместе с Ричардом Роджерсом и Норманом Фостером стал основателем стиля хай-тек

См. также 

 Пиана
 Пианино (значения)